Syrewicz:
 Bolesław Syrewicz (1835, Warszawa – 1899, Warszawa), rzeźbiarz
 Stanisław Syrewicz,  Stanislas Syrewicz (* 1946), kompozytor

Polskie nazwiska